

Patronyme 

 Marie-Auguste Desanlis (1802-1862), avocat français, président du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France de 1849 à 1850.
 Jean Desanlis (1925-2023), homme politique français.

Patronyme français